C’est la vie ist ein Lied des algerischen Raï-Sängers Cheb Khaled. Es wurde im Juli 2012 über Universal Music, Division AZ veröffentlicht und vom marokkanischen Musikproduzenten RedOne produziert. In Frankreich wurde es 2012 zum Sommerhit; es konnte sich in der Top 20 der französischen Hit-Parade positionieren. Das Lied ist die erste Single-Auskopplung aus dem 2012 erschienenen, gleichnamigen Album "C’est la vie".

Inhalt 
Das Lied ist bilingual, den Refrain singt Khaled auf Französisch, während die Strophen auf Algerisch gesungen werden. Nachdem Khaled für drei Jahre keine Single veröffentlichte, stellt C’est la vie ein Comeback für den Roi du Raï (König des Raï) dar.
Dieses Comeback ist auch der einprägsamen Melodie, die von RedOne produziert wurde, zu verdanken. RedOne ruft zu Anfang des Liedes seinen Namen aus.
Das Lied wiederholt im Refrain den folgenden Text:

Coverversionen 
2013 wurde das Lied vom Sänger Marc Anthony unter dem spanischen Titel Vivir Mi vida und 2014 von der Sängerin Ina Colada unter dem deutschen Titel Ola Ole gecovert.

Charterfolg 
Nachdem das Lied im Juli 2012 veröffentlicht wurde, stieg es auf Platz 30 der französischen Single-Charts (SNEP) ein. Später konnte es Platz 4 erreichen. Außerhalb Frankreichs ist das Lied auch im französischsprachigen Teil Kanadas, vor allem im Québec sehr populär geworden. In Belgien und der Slowakei konnte sich das Lied in der Top 10 positionieren.

Einzelnachweise 

Lied 2012
Arabische Musik
Lied von RedOne